Asaoka ist der Name folgender Personen

 Daiki Asaoka (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Ruriko Asaoka (* 1940), japanische Schauspielerin
 Tomoyasu Asaoka (1962–2021), japanischer Fußballspieler